Bandòu (en francès Bandol) és un municipi francès, situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 7.914 habitants.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Nettuno
  Onex (Ginebra)
  Wehr-Baden

Referències 

Municipis del Var